100% Live – album dei Prong del 2002
 100% Live – EP di Piero Pelù del 2003
 100% Live 2002 – album dei The Quireboys del 2003